The Price of Desire peut faire référence à :

 The Price of Desire, un film de 1997 ;
 The Price of Desire, un film de 2015.